Гео́ргіївка () — село Совєтського району Автономної Республіки Крим. Розташоване на півдні району.

Знелюднілі населені пункти України